Ада́мов — русская фамилия, образованная от имени Адам, и топоним; имеет женскую форму .

Персоналии 
 Адамов, Адам Магомедович (род. 1931) — дагестанский советский и российский поэт, прозаик, литературовед, публицист, переводчик.
 Адамов, Александр Алексеевич (1870—1938) — русский историк-востоковед, дипломат.
 Адамов, Алексей Владимирович (род. 1971) — российский художник.
 Адамов, Андрей Иванович (1913—2005) — горный инженер, лауреат Сталинской премии.
 Адамов, Аркадий Григорьевич (Гибс, 1920—1991) — русский советский писатель детективного жанра.
 Адамов, Арсен Русланович (род. 1999) — российский футболист.
 Адамов, Артюр (1908—1970) — французский прозаик и драматург, переводчик.
 
 Адамов, Григорий Борисович (настоящая фамилия Гибс; 1886—1945) — русский советский писатель-фантаст, редактор и журналист.
 
 Адамов, Дмитрий Андреевич (в монашестве Серафим; ок. 1845—1925) — обновленческий епископ, епископ Калачеевский, викарий Воронежской епархии.
 Адамов, Джо (настоящее имя Иосиф Амаякович Адамов; 1920—2005) — советский и российский радиожурналист, переводчик, диктор иновещания.
 
 Адамов, Ефим Борисович (1924—2004) — советский книжный график и теоретик книжной иллюстрации, искусствовед.
 Адамов, Жомарт — председатель Восточно-Казахстанского облисполкома (1948—1952).
 
 Адамов, Леон Тигранович (1929—2014) — архитектор.
 Адамов, Леонард Илларионович (1941—1977) — советский футболист.
 Адамов, Михаил Прокофьевич (1874—1946) — российский трубач и педагог.
 Адамов, Моисей Наумович (1920—2005) — советский и российский физик.
 Адамов, Николай Павлович (1861—1912) — российский почвовед и агроном.
 Адамов, Олег Игоревич — российский архитектуровед, педагог.
 Адамов, Павел Григорьевич (1911—1992) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Адамов, Павел Павлович (1945—1990) — советский футболист.
 Адамов, Роман Станиславович (род. 1982) — российский футболист.

Двойные фамилии 
 Адамов-Маркович, Пайя-Павел (1855—1907) — сербский беллетрист-народник.
 Адамова-Слиозберг, Ольга Львовна (1902—1991) — экономист, узница ГУЛАГа, мемуаристка.

Топоним 
 Адамов — город в районе Бланско Южноморавского края Чехии.
 Адамов — населённый пункт в районе Ческе-Будеёвице Южночешского края Чехии.
 Адамов — село в Полонском районе Хмельницкой области Украины.

См. также 
 Адамов мост
 Адамов стиль

Примечания